Pinillo oloroso puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ajuga chamaepitys; 
 el nombre común de la planta Ajuga iva; o
 el nombre común de la planta '''''Meum athamanticum.